Preisler est un patronyme notamment porté par :

 Daniel Preisler (1627 - 1665), peintre allemand ;
 Jan Preisler (1872 - 1918), peintre bohémien ;
 Joachim Daniel Preisler (1755 - 1809), acteur danois ;
 Johann Daniel Preisler (1666 - 1737), peintre et dessinateur allemand ;
 Barbara Helena Preisler (1707 - 1758), peintre, graveuse et créatrice allemande, fille de Johann Daniel ;
 Georg Martin Preisler (1700 - 1754), peintre et graveur allemand, fils de Johann Daniel ;
 Johann Justin Preisler (1698 - 1771), peintre et dessinateur allemand, fils de Johann Daniel ;
 Johan Martin Preisler (1715 - 1794), graveur allemand, fils de Johann Daniel ;
 Valentin Daniel Preisler (1717 - 1765), graveur allemand, fils de Johann Daniel ;
 Johann Georg Preisler (1757 - 1831), graveur danois d'origine allemande ;
 Marie Cathrine Preisler (1761 - 1797), actrice danoise ;
 Rüdiger Preisler (1945 - ), sculpteur allemand.

Voir aussi